De Peugeot 203 is het eerste naoorlogse model van het Franse automerk Peugeot. Tussen 1949, productie-einde van de 202, en 1954, lancering van de 403, was het het enige model van Peugeot.

Het was een opvallend moderne, gestroomlijnde auto, de eerste Peugeot met zelfdragende constructie. Ook de 1290 cc 4 cilinder « super-carré » motor die 42 pk leverde was nieuw ontworpen. In een latere versie opgevoerd tot 45 pk, waarmee een topsnelheid van 120 km/u kon worden gehaald.
Andere vernieuwingen waren de fuseebesturing, de gesynchroniseerde vierversnellingsbak en onafhankelijke wielophanging.

Racesucces
De 203 had groot succes in duurritten. In 1953 wonnen Andre Mercier en Charles de Cortanze in 17 dagen een race van Parijs naar Kaapstad (15.000 km), wat overigens ook de zuinigheid van de auto onderstreepte: met een volle tank haalde je 900 km.

In hetzelfde jaar werd in Australië de Redex-race gereden, die ook gewonnen werd. Alle elf gestarte wagens kwamen ook aan, wat de naam van Peugeot op dit continent vestigde.

De 203 in het Peugeot-museum van Sochaux

Tijdlijn modellen van Peugeot 

203